Nordische Liga steht für
eine Allianz aus europäischen Staaten gegen Schweden, siehe Großer Nordischer Krieg
eine historische Liga nordeuropäischer Staaten zum Schutz des freien Seehandels, siehe Bewaffnete Neutralität